

Codici 
 LCN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Balcanoona (Australia)

Sigle 
 Lista Civica Nazionale – nome con cui si indica la Lista Civica dei Cittadini per la Repubblica, associazione politica italiana fondata da Elio Veltri nel 2007
 Load Classification Number – in aeronautica, indice di classificazione del carico
 Logical channel number – numerazione predefinita dei servizi di una piattaforma televisiva